Die Saison 1965/66 war die 22. Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Brynäs IF. Rönnskärs IF, Hammarby IF, Färjestad BK und Malmö FF stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Jede der acht Mannschaften pro Gruppe absolvierte insgesamt 21 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe stiegen direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

1965
Eishockeysaison 1965/66